Gerhard Jacob Keiser (1701-1785), raadsheer, president Hoge Justitiekamer te Groningen en gedeputeerde van Stad en Lande
 Gerhard Jacob Keiser (1770-1848), advocaat, notaris, grietman en gedeputeerde van Groningen